Osoby o tym nazwisku:
 Árpád Baróti − węgierski siatkarz
 Lajos Baróti − węgierski trener piłkarski